Dore steht für:

 Dore (Fluss), Fluss in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Dore, einer der Quellbäche der Dordogne
 Dore (South Yorkshire), Ort im englischen Metropolitan Borough Sheffield
 Mont-Dore, Stadt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Monts Dore, Bergmassiv in der Auvergne

Dore ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Dore (* 1956), britische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin
 Jennifer Dore (* 1968), US-amerikanische Ruderin 
 Jimmy Dore (* 1965), US-amerikanischer Komiker und politischer Kommentator
 Ronald P. Dore (1925–2018), britischer Soziologe
 Valerie Dore, Sammelpseudonym verschiedener italienischer Sängerinnen

Siehe auch:
 Annedore
 Doree
 Doré
 Doren
 Doreen
 Dore O.
 Dorre
 Door
 Doer